Лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк (Жёлтые или Царскосельские кирасиры) — отборный лейб-гвардейский полк тяжёлой кавалерии Русской императорской армии.

Старшинство полка: по армейской кавалерии — с 21 июня 1702 года, по Молодой Гвардии — с 1813 года, по Старой Гвардии — с 1831 года.

Полковой праздник — 21 июня, в день священномученика Иулиана Тарсийского.

Места дислокации 
1771- Дерпт. Полк входил в состав Лифляндской дивизии.

Царское Село.

В Императорской армии 
 1706 год — князь Г. И. Волконский сформировал драгунский полк своего имени.
 10 марта 1708 — полк получил наименование Ярославский драгунский полк.
 23 января 1709 — Гренадерская рота отчислена на сформирование конногренадерского полка («от кавалерии гренадерского Андрея Кропотова полка»).
 10 мая 1725 — Гренадерская рота возвращена в полк, взамен выслана драгунская.
 16 февраля 1727 — Новгородский драгунский полк.
 6 ноября 1727 — Ярославский драгунский полк (комплектовался дворянами Ярославской губернии).
 8 февраля 1728 — Переформирован в 9 драгунских и 1 гренадерскую роту.
 29 октября 1731 — Гренадерская рота упразднена, взамен сформирована драгунская, а гренадеры распределены по 10 человек на роту.
 1 ноября 1732 — 3-й кирасирский полк.
 21 июня 1733 — Бевернский кирасирский полк (в честь назначенного шефа Принца Антона-Ульриха Брауншвейг-Бевернского).
 15 июня 1738 — Брауншвейгский кирасирский полк.
 31 января 1742 — Кирасирский Его Королевского Высочества Герцога Гольштейн-Готторпского полк.
 4 декабря 1742 — Кирасирский Е. И. В. Государя Великого Князя Петра Фёдоровича полк.
 30 марта 1756 — Переформирован в 5 эскадронов (по 2 роты в каждом).
 27 декабря 1761 — Лейб-Кирасирский Его Величества полк.
 4 июля 1762 — Лейб-Кирасирский Его Высочества Наследника Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича полк.
 24 октября 1775 — Добавлен шестой эскадрон расформированного Киевского кирасирского полка.
 1787 — Отчислено 150 кирасир на формирование Жандармского и Кирасирского полков Гатчинских войск.
 17 ноября 1796 — Лейб-Кирасирский Его Величества полк.
 1805 — в полк даны вместо палашей сабли.
 13 июня 1806 — Один эскадрон выделен на формирование Финляндского драгунского полка.

Война четвёртой коалиции 
1806—1807 — полк под командованием генерал-майора Кожина участвовал в войне Четвёртой коалиции:

Под Пултуском лейб-кирасиры Кожина отличились «атакой русской вьюги», когда — пользуясь метелью — внезапно врезались в приближающуюся к городу колонну французской пехоты — истоптав, изрубив и взяв в плен почти всех французов. Бой этот сделался настолько известным в России, что каширские земские ополченцы, собрав миром 100 рублей, прислали их Кожину с просьбой наградить лучшего из нижних чинов. На это Сергей Алексеевич дал знаменитый ответ, что у него в полку все отличились, после чего предложил просителям изготовить на присланные деньги золотой аналойный крест для полковой церкви. Согласие было получено, крест был изготовлен в 1815 году попечением тогдашнего командира полка барона Будберга — и хранился в полковом храме до самой революции, став полковой реликвией под названием «Пултусский крест».

В первый день битвы у Прейсиш-Эйлау кирасиры Его Величества в составе сводного кавалерийского отряда под командованием всё того же Кожина контратаковали корпус Ожеро по льду озера Тенкниттен, опрокинув авангардную колонну французской кавалерии — 7-й и 20-й конно-егерские полки из бригады лёгкой кавалерии Дюронеля. Беннигсен доносил Государю:
Лейб-Кирасирский Вашего Величества, Ингерманландский и Каргопольский драгунские полки и Елисаветградский гусарский врубились в неприятельскую кавалерию, вознамерившуюся обойти нас с фланга, и много оной побили.
В сражении при Гейльсберге полк также покрыл себя неувядаемой славой, но лишился своего командира — генерал-майор Кожин был смертельно ранен и скончался в тот же день.
 1808 — полку возвращены палаши.
 12 октября 1811 — Выделена часть на формирование Астраханского кирасирского полка.

Отечественная война 1812 года 
В 1812 году полк участвовал в Отечественной войне, в сражениях под Витебском, Смоленском, Вязьмой, Красным, Оршей и Борисовом. На Бородинском поле несколько раз контратаковал неприятеля в районе Семёновских высот, а шеф полка полковник Будберг был ранен ядром в правую ногу.

 27 декабря 1812 — вместе со всей регулярной русской кавалерией полк переформирован в 6 действующих и 1 резервный эскадрон.

Заграничные походы 
В 1813—1814 гг. полк участвовал в Заграничных походах — был в сражениях под Люценом, Бауценом, Кенигштейном, Кульмом, Лейпцигом, Бриенном, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуаз. Закончил войну в Париже.
 13 апреля 1813 — За мужество и храбрость, оказанные в войну 1812 года причислен к Молодой Гвардии и переименован в лейб-гвардии Кирасирский полк.
 7 декабря 1817 — Уроженцы западных губерний отчислены на формирование лейб-гвардии Подольского кирасирского полка на правах и преимуществах Старой Гвардии.
 21 марта 1823 — В полку установлена рыжая масть лошадей.
 25 июня 1831 — По принятии шефства Императором Николаем I полку пожалованы права Старой Гвардии.
 22 августа 1831 — Соединён с лейб-гвардии Подольским кирасирским полком (за исключением 7 офицеров и 114 кирасир Подольского полка, поступивших в лейб-гвардии Уланский Е. И. В. Великого Князя Михаила Павловича полк). Новообразованный полк приведён в шестиэскадронный состав и наименован лейб-гвардии Кирасирским Его Величества полком.

 10 апреля 1857 — В полку установлена караковая масть, для чего полк поменялся лошадьми с лейб-гвардии Кирасирским Ея Величества полком.

 30 июля 1904 — В списки полка зачислен Е. И. В. Наследник Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич.

Революция 1905—1907 годов в России 
В 1905 году Сводный дивизион полка участвовал в усмирении беспорядков в Прибалтийском крае.
 1910 — Сформирована дивизионная конно-пулемётная команда.

Первая мировая война 
18 июля 1914 года полк выступил для присоединения к 1-й армии. 28 июля 1914 произошло первое боевое столкновение с германскими войсками во время разведки силами 3-го и 4-го эскадронов (ранен унтер-офицер Гровбля, убит кирасир Ударов).
С 3 августа по 8 сентября 1914 года полк участвовал в Восточно-Прусской операции. 30 августа 1914 года, прикрывая отход IV АК, гвардейская кирасирская бригада задержала наступление германского I АК, выходившего в тыл русских войск.

С октября 1914 года полк действовал в Польше и, впоследствии, в Литве — в составе сводного конного отряда 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, 5-й кавалерийской дивизии и Уссурийской отдельной конной бригады под общим командованием начальника 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии генерал-лейтенанта Казнакова.
 4 марта 1917 — лейб-гвардии 1-й Кирасирский полк.
 8 июня 1917 — Гвардейский Кирасирский Подольский полк.
 22 июля 1917 — Охраняя ж/д станцию Киев, вступил в столкновение с взбунтовавшим, при попытке отправить на фронт, со станции Пост-Волынский, украинским полком имени Богдана Хмельницкого.
 Участвовал в подавлении бунта 2-го Украинского полка имени гетмана Полуботько, захватившего центр Киева.
 10 декабря 1917 — Полк распущен в с. Святошине под Киевом по причине нежелания украинизироваться.

В Белом движении 
 30 декабря 1918 — Кирасиры Его Величества сведены в 3-й эскадрон Сводного полка Кирасирской дивизии (лейб-эскадрон лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка) в Крымско-Азовской армии под командованием штабс-ротмистра фон Вика.
 19 января 1919 — Первая боевая задача восстановленного эскадрона.
 7 марта 1919 — Командование эскадроном принимает штабс-ротмистр князь Черкасский.
 25 марта — 9 апреля 1919 — Ведёт арьергардные бои, прикрывая части, отходящие от Сиваша.
 14 апреля 1919 — Участвовал в конной атаке близ ст. Владиславовка.
 12 мая 1919 — 3-й эскадрон Сводного полка Гвардейской Кирасирской дивизии.
 5-17 июня 1919 — Участвовал в освобождении Крыма.
 4 июля 1919 — К полку присоединяется 2-й эскадрон лейб-кирасир Его Величества под командованием штабс-ротмистра Сафонова.
 25 июля 1919 — Сводный полк Гвардейской кирасирской дивизии переименован в 1-й Гвардейский Сводно-Кирасирский, полуэскадроны кирасир Его Величества выделены в дивизион во главе с полковником Н. А. Петровским.
 24 сентября 1919 — В дивизион включён 3-й добровольческий эскадрон во главе с штабс-ротмистром Г. А. Доленга-Ковалевским. Лейб-эскадрон отведён в тыл на отдых.
 10 февраля 1920 — Расформирован 3-й эскадрон.
 17 февраля 1920 — Сводный эскадрон дивизиона понёс большие потери в бою с конницей Будённого у ст. Егорлыкская.
 14 марта 1920 — В составе дивизии Барбовича эвакуирован из Новороссийска на транспорте «Аю-Даг».
 Апрель 1920 — Эскадроны полка вошли в состав Гвардейского кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии Вооружённых Сил Юга России (3-й Кирасирский Его Величества эскадрон).
 Май 1920 — Охранная служба на Сиваше.
 Середина июня 1920 — Охранение р. Днепр в районе Каховки.
 29 октября 1920 — Последний арьергардный бой в районе хутора Уржин. Оторвавшись от противника, полк уходит на Симферополь, Алушту и Ялту.
 2 ноября 1920 — В составе полка эвакуирован из Ялты на транспорте «Крым».

Форма 1914 года 
Общекирасирская. Мундир (парадный) — колет; тулья, обшивка — белый цвет; каска, кираса, вальтрап, околыш, погоны.воротник, обшлага, выпушка, клапан пальто, шинели — жёлтый, лампас — светло-синий,  мундир (повседневный) — - чёрный; обшивка,эполеты, металлический прибор — серебряный цвет.

Флюгер 
Цвета: Средний треугольник — белый, верхний треугольник — светло-синий. нижний треугольник — жёлтый.

Шефы полка 

Шефы или почётные командиры:
 15.04.1738—25.11.1741 — Принц Антон-Ульрих Брауншвейг-Бевернский
 31.01.1742—04.12.1742 — Герцог Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский
 04.12.1742—27.12.1761 — Великий Князь Пётр Фёдорович
 27.12.1761—28.06.1762 — Император Пётр III
 04.07.1762—06.11.1796 — Наследник Цесаревич Павел Петрович
 06.11.1796—11.03.1801 — Император Павел I
 12.03.1801—19.11.1825 — Император Александр I
 25.06.1831—18.02.1855 — Император Николай I
 19.02.1855—01.03.1881 — Император Александр II
 28.10.1866—01.03.1881 — Наследник Цесаревич Александр Александрович (вторым шефом)
 02.03.1881—21.10.1894 — Император Александр III
 02.11.1894—04.03.1917 — Император Николай II

Вторые шефы 
 17.11.1796—01.12.1797 — генерал от кавалерии (с 15.12.1796 — генерал-фельдмаршал) граф Салтыков, Иван Петрович
 01.12.1797—11.03.1800 — генерал-майор герцог де Ришельё, Эммануил Осипович
 11.03.1800—14.03.1800 — генерал-майор граф фон дер Пален, Павел Петрович
 14.03.1800—21.08.1800 — генерал-лейтенант герцог де Ришельё, Эммануил Осипович
 21.08.1800—23.11.1800 — генерал-майор (с 27.10.1800 — генерал-лейтенант) Миллер, Пётр Борисович
 23.11.1800—06.12.1800 — генерал от кавалерии граф Зубов, Валериан Александрович
 06.12.1800—08.12.1800 — генерал-лейтенант Тормасов, Александр Петрович
 08.12.1800—29.05.1807 — генерал-майор Кожин, Сергей Алексеевич
 27.06.1807—12.10.1811 — генерал-майор Кнорринг, Отто Фёдорович
 03.11.1811—12.12.1816 — полковник (с 30.08.1813 — генерал-майор) барон Будберг, Карл Васильевич

Командиры полка 
 30.12.1796—21.10.1797 — полковник князь Мещерский, Прокофий Васильевич
 17.09.1797—01.12.1797 — генерал-майор герцог де Ришельё, Эммануил Осипович
 23.11.1800—06.12.1800 — подполковник Сухарников, Михаил Иванович
 13.12.1800—24.12.1802 — подполковник Рожнов, Илларион Маркович
 23.02.1803—07.02.1806 — полковник Чириков, Иван Егорович
 28.11.1807—31.01.1811 — майор (с 12.12.1807 подполковник) Слепченков, Пётр Иванович
 31.01.1811—03.11.1811 — полковник барон Будберг, Карл Васильевич
 10.01.1812—15.03.1813 — подполковник Слепченков, Пётр Иванович
 01.09.1814—17.07.1821(?) — генерал-майор барон Будберг, Карл Васильевич
 15.11.1819—22.08.1831 — полковник (с 06.01.1826 флигель-адъютант, с 21.05.1826 генерал-майор) Кошкуль, Пётр Иванович
 12.02.1834—11.04.1843 — генерал-майор Клюпфель, Владислав Филиппович
 11.04.1843—20.01.1850 — генерал-майор Арапов, Александр Николаевич
 20.01.1850—28.10.1856 — Свиты Его Величества генерал-майор фон Герздорф, Арист Фёдорович
 28.10.1856—02.04.1861 — Свиты Его Величества генерал-майор граф Нирод, Александр Евстафьевич
 02.04.1861—01.01.1864 — генерал-майор фон Вендрих, Георгий Августинович
 03.01.1864—12.12.1868 — Свиты Его Величества генерал-майор Швебс, Константин Александрович
 12.12.1868—27.07.1875 — Свиты Его Величества генерал-майор Дризен, Александр Фёдорович
 27.07.1875—14.07.1883 — Свиты Его Величества генерал-майор граф Нирод, Николай Евстафьевич
 14.07.1883—23.11.1887 — генерал-майор Ребиндер, Александр Васильевич
 09.12.1887—21.05.1892 — генерал-майор Таль, Александр Яковлевич
 21.05.1892—07.02.1898 — генерал-майор Шмит, Евгений Оттович
 07.02.1898—25.05.1903 — Свиты Его Величества генерал-майор Преженцов, Яков Богданович
 25.05.1903—26.10.1905 — Генерального Штаба полковник (с 17.04.1905 — Свиты Его Величества генерал-майор) Раух, Георгий Оттонович
 26.10.1905—29.03.1908 — Свиты Его Величества генерал-майор Комстадиус, Николай Николаевич
 29.03.1908—08.06.1912 — генерал-майор (с 1911 в Свите Его Величества) фон Вольф, Константин Маврикиевич
 08.06.1912—25.03.1914 — Свиты Его Величества генерал-майор фон Гилленшмидт, Яков Фёдорович
 25.03.1914—29.07.1915 — Свиты Его Величества генерал-майор Верман, Фёдор Фёдорович
 29.07.1915—14.05.1917 — Свиты Его Величества генерал-майор (с 11.1915 — генерал-лейтенант) князь Кантакузин — граф Сперанский, Михаил Михайлович
 14.05.1917—21.10.1917 — полковник князь Бекович-Черкасский, Фёдор Николаевич
 21.10.1917—10.12.1917 — полковник Сахновский, Леонид Николаевич

Боевые отличия 
 Георгиевский штандарт с надписями: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.» и даты: «1702—1902», с Андреевской юбилейной лентой. Пожалован 13 апреля 1813 года; Высочайшая грамота 7 декабря 1867 года; Высочайший приказ 21 июня 1902 года.
 22 Георгиевские трубы, с надписью: «Л.-Гв. Кирасирскому полку за отличные подвиги, оказанные в достопамятную кампанию, благополучно оконченную в 1814 г.» Пожалованы 30 августа 1814 года.
 22 серебряные сигнальные трубы, с надписью: «Л.-Гв. Подольскому Кирасирскому полку». Пожалованы лейб-гвардии Подольскому кирасирскому полку 24 июля 1830 года; переданы при объединении с лейб-гвардии Кирасирским Его Величества полком 22 августа 1831 года.
 Серебряные литавры с вензелями польского короля Станислава Августа и изображением государственного герба. Литавры эти отбиты у поляков в 1784 году, были выданы лейб-гвардии Подольскому кирасирскому полку в 1829 году из Санкт-Петербургского Арсенала. В 1833 году сданы в арсенал Санкт-Петербургской крепости, а 27 июня 1860 года выданы лейб-гвардии Кирасирскому Его Величества полку, взамен литавр, принадлежавших лейб-гвардии Кирасирскому полку и сданных на хранение в Санкт-Петербургский окружной артиллерийский склад.

Внешний вид 

 Нижние чины полка комплектовались из высоких рыжих и длинноносых.
 Масть лошадей (определена при Николае I): караковые (трубачи) и тёмно-гнедые. 1-й эскадрон — чисто караковые, 2-й эскадрон — вороные, 3-й эскадрон — караковые лысые и белоногие, 4-й эскадрон — караковые, гнедые и бурые
 Флюгер на пиках: белый с синим и жёлтым .
 Приборный цвет (воротники, обшлага, погоны, выпушки, околыши фуражек и конские чепраки): жёлтый
 Пуговица на воротнике: у офицеров на воротнике колетов была сохранена отменённая в других кирасирских полках пуговица. Она «на колете Л.Гв. Подольского Кирасирского полка… спасла жизнь Великому Князю Константину Павловичу — Наместнику в Царстве Польском и Шефу полка: пуля поляка, стрелявшего в Великого Князя, изменила направление, ударившись о пуговицу на воротнике колета».

Известные люди, служившие в полку 
 Александров, Павел Константинович — генерал-адъютант, внебрачный сын великого князя Константина Павловича
 Баторский, Михаил Александрович — советский военный деятель, комкор.
 Волынский, Николай Павлович — внебрачный сын великого князя Николая Константиновича
 Гечевич, Лев Викентьевич — генерал-лейтенант, участник Крымской войны, теоретик военно-кавалерийского дела.
 Готце, Иоганн Фридрих фон — австрийский военачальник, участник Наполеоновских войн
 Глуховский, Александр Иванович — генерал-лейтенант, член Военно-учёного комитета Главного штаба
 Мюнхгаузен, Иероним Карл Фридрих фон
 Сухомлинов Владимир Александрович — генерал от кавалерии, военный министр

Полковой храм 
Иулиановская церковь в Царском Селе.

Примечания

Источники 
 История Лейб-гвардии Кирасирского Его Императорского Величества полка. — , 1833. // на сайте Руниверс
 Волынский Н. П. История лейб-гвардии кирасирского Его величества полка. 1701—1901 гг. — , 1902. // на сайте Руниверс
 Волынский Н. П. История лейб-гвардии Кирасирского полка. Рисунки обмундирования к истории л.-гв. Кирасирского её величества полка. — , 1872. — 25 л. цв. ил.
 Гоштовт Г. А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. — Париж, 1938.
 Гоштовт Г. А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. 1915 г. — Париж, 1942.
 Гоштовт Г. А. Кирасиры Его Величества в Великую войну. 1916, 1917 гг. — Париж, 1944.
 Кирасиры Его Величества. 1902—1914. Последние годы мирного времени. — Б. м. Б. г.
 Розеншильд-Паулин В. Кирасиры Его Величества: Участие в Белом движении. Жизнь за рубежом. — Париж, 1944.
 Российская Гвардия. 1700—1918. Справочник. / Отв. сост. А. М. Валькович, А. П. Капитонов. — : Новый хронограф, 2005. — 448 с. — ISBN 5-94881-035-6

Ссылки 

 Русская императорская армия
 Подмазо А. А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии (1796—1855)
 Форма 1802—1811
 Форма (1910)
 Знамя полка (1730)
 Полковой марш
 Знак для нижних чинов Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка
 Группа солдат Лейб-гвардии Кирасирского его величества полка у Манежа. 1902 г. Царское Село (Фото)
 Группа солдат Лейб-гвардии Кирасирского его величества полка в исторических формах полка (1702—1902 гг.). 1902 г. Царское Село (Фото)
 Парад Лейб-гвардии Кирасирского его величества полка в день 200-летнего юбилея полка. 1902 г. Царское Село (Фото)
 Конные кирасиры Лейб-гвардии Кирасирского его величества полка в формах разных времен проезжают по аллее Царскосельского парка в день 200-летнего юбилея полка. 18 июня 1902 г. Царское Село (Фото)
 Оркестр и спешенный эскадрон Лейб-гвардии Кирасирского его величества полка проходят по Дворцовой площади. 27 апреля 1906 г. Санкт-Петербург (Фото).

 

Кирасирские полки Российской империи
Гвардейские полки Российской империи